Айгустов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Айгустов, Владимир Николаевич (1872—1942) — российский полковник, участник Первой мировой войны.
 Айгустов, Николай Алексеевич (1841—1918) — российский военный и государственный деятель, губернатор Енисейской губернии в 1903—1905 годах.
 Айгустов, Савва Васильевич (XVII—XVIII век) — российский генерал-майор (1709 год), один из видных петровских сподвижников, участник Великой Северной войны.